Derek Whyte (Glasgow, 31 de agosto de 1968) é um ex-zagueiro de futebol da Escócia. Tendo jogado durante 19 anos (o auge foi no Celtic, onde ele jogou de 1985 a 1992), disputou duas Eurocopas e a Copa de 1998. Nos três torneios, a Escócia caiu ainda na fase inicial. Whyte fechou a carreira em 2004, com 35 anos de idade.Ganhou o apelido de ferrugem por causa das sardas que possuía no rosto,era um marcador implacável e adepto de botinadas,tanto que sua convocação era nome certo na lista da seleção de seu país desde a Copa do Mundo de 1990.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Escócia
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1998
Futebolistas do Celtic Football Club
Futebolistas do Middlesbrough F.C.
Futebolistas do Aberdeen Football Club
Naturais de Glasgow